Masterpiece
 Masterpiece – Atlantic Starr-dal
 Masterpiece – Basshunter-dal
 Masterpiece – Gazebo-dal
 Masterpiece – Jessie J-dal
 Masterpiece – Madonna-dal
 Masterpiece – The Temptations-dal
The Masterpiece
 The Masterpiece, Hongkong 11. legmagasabb épülete
 The Masterpiece, Bobby Brown 5. stúdióalbuma